Андрей Арендт:
 Арендт, Андрей Андреевич (1890—1965) — праправнук Николая Фёдоровича Арендта, известный нейрохирург.
 Арендт, Андрей Фёдорович (1795—1862) — штаб-лекарь, инспектор врачебной управы Таврической губернии, действительный статский советник. Сын Фёдора Ивановича Арендта, брат Николая Фёдоровича Арендта, отец Николая Андреевича Арендта.